I Ministry of Magic sono un gruppo musicale wizard rock statunitense, ispirato alla serie di libri di Harry Potter creata dalla scrittrice britannica J. K. Rowling.Il nome stesso della band viene dal nome in lingua originale del Ministero della Magia, il sistema governativo della comunità magica in Gran Bretagna.Il gruppo vocale è composto da sei membri provenienti da diverse parti degli Stati Uniti, tuttavia la base del gruppo si trova nello stato dell'Iowa. Alle canzoni che comprendono anche voci femminili partecipano spesso membri di gruppi wizard rock al femminile, come le Moaning Myrtles o le Parselmouths.

Line-up
Jason Munday
Luke Conard
Aaron Nordyke
Ryan Seiler
Mark Jennings

Discografia

Album

Brani extra
 12:05 a.m.
 Apologize (cover dei OneRepublic)
 Here in Your Car (cover degli Hellogoodbye)

Note

Collegamenti esterni
 
 
 Canale ufficiale dei Ministry of Magic su YouTube
 Recensione dei Ministry of Magic su Nerdfighters